Ганс (Ханс) Карл Оскар Штуббе (, 7 марта 1902, Берлин — 14 мая 1989, Цингст) — немецкий генетик.

Член ряда научных обществ, в том числе Академии наук ГДР (1951), Саксонской АН, Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», почетный президент Академии сельскохозяйственных наук ГДР, иностранный член-корреспондент ВАСХНИЛ (с 1957 г.), почётный член Румынской академии (1965), лауреат национальных премий ГДР (1949, 1960).

Образование, карьера и научная деятельность 
Высшее образование получил в Высшей сельскохозяйственной школе в Берлине и Гёттингенском университете (1922). По окончании университета работал в сельскохозяйственных и биологических научно-исследовательских институтах, в том числе, в Институте изучения наследственности (1927—1929), Институте селекции в Мюнхеберге (1929—1936), где он работал под руководством Эрвина Баура, Институте биологии Общества кайзера Вильгельма в Берлине (1936—1943), Институте исследования культурных растений Общества кайзера Вильгельма в Вене (1943—1945). С 1945 г. — сотрудник Института генетики университета Галле и почётный директор Института генетики и исследования культурных растений в Гатерслебене. В 1967 г. вышел на пенсию.

Основные работы в области генетики растений, эволюции растений, истории генетики. Докторская диссертация (1929) была посвящена мутациям львиного зева, вызванным рентгеновыми лучами. В конце 1940-х — 1960-х гг. развернул обширную программу экспериментальных исследований по опровержению положений «мичуринской агробиологии», которую развивали в СССР Т. Д. Лысенко и его сторонники. Данные, полученные Г. Штуббе и его сотрудниками, были использованы советскими генетиками, находившимися в оппозиции к Т. Д. Лысенко, в дискуссии по вопросу о концепции «вегетативной гибридизации». В годы работы в Берлине сблизился с Н. В. Тимофеевым-Ресовским, с которым был знаком ещё с 1929 г., и неоднократно предоставлял свидетельства, в том числе письменные, в ходе безуспешных попыток реабилитации Н. В. Тимофеева-Ресовского в 1960—1980-е гг.

Основные работы 
 Stubbe, Hans. Kurze Geschichte der Genetik bis zur Wiederentdeckung der Vererbungsregeln Gregor Mendels. 2. Auflage. Fischer Verlag, Jena 1965.

Примечания

Литература 
 Штуббе Ганс // Биологи: биографический справочник. Киев: «Наукова думка», 1984. С. 717.
 Prof. Hans Karl Oskar Stubbe // Encyklopedie Dějin Města Brna Версия от 22 декабря 2007, проверено 6 февраля 2008.
 Гранин Д. Зубр. Л.: Советский писатель, 1987. Опубликовано в Интернете, проверено 6 февраля 2008.

Генетики Германии
Биологи XX века
Члены Венгерской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Народной палаты ГДР
Члены Академии наук ГДР
Члены Саксонской академии наук
Лауреаты Национальной премии ГДР
Почётные доктора Ягеллонского университета
Почётные доктора Берлинского университета
Почётные доктора Галле-Виттенбергского университета
Почётные доктора Йенского университета